Pietro Bianchi (turner) (1883-1965), Italiaans turner
 Pietro Bianchi (gewichtheffer) (1895-1962), Italiaans gewichtheffer